Хацке́вич — прізвище.

Відомі носії:
 Хацкевич Олександр Ісакович (1895—1943) — білоруський радянський державний діяч.
 Хацкевич Олександр Миколайович (1973) — білоруський футболіст і футбольний тренер.
 Хацкевич Вольф Беркович (1908—1959) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.